Э́дера ( — букв. «плющ») — итальянская теленовелла. В Италии сериал транслировался весной 1992 года на телеканале Canale 5 и имел необычайный успех. В России был впервые показан на телеканале РТР с 8 октября 1994 по 26 февраля 1995 года. Показ проходил по субботам и воскресеньям в дневное время. В 2009 году на канале «Домашний» состоялся повторный показ, сначала в утреннее время, затем ночью. В 2010 году на канале «ТНВ» был показан на татарском языке.

Общая характеристика 
 Музыка: , в том числе вступление — песня «I ricordi del cuore».
 В ролях: Аньезе Нано (Эдера),  (Андреа), Марина Берти, Сюзана Бейкер (Чинция), , , Фернандо Ильбек, Мария-Розария Омаджо (Леона), Джованни Ветторадзо.

В главных ролях 
 Аньезе Нано — Эдера
 Никола Фаррон — Андреа

В ролях 
 Мария Розария Омаджо — Леона (мать Андреа)
 Диди Перего — Матильда
 Фернандо Ильбек — Валерио Сатти (отец Эдеры)
 Ванни Корбелини — Джулио Джуральди
 Кларисса Берт — Мелоди Дела Фуэнте
 Джакомо Фуриа — инспектор Гаэтано Манетти
 Орсо Мария Гуэррини — Кариотис

Краткое содержание 
Теленовелла повествует о молодой девушке Эдере, которая с рождения воспитывалась в монастыре.

Когда Эдере исполняется 20 лет, она уходит из монастыря, и устраивается на работу в бутик синьорины Бенти. Там у Эдеры появляется подруга Чинция, с которой они живут вместе. Там же Эдера знакомится с парнем Андреа, который влюбляется в Эдеру.

Но у Андреа, который родом из очень состоятельной семьи, уже есть невеста Клаудия, которую ему навязала его мать Леона, и которая не хочет, чтобы Андреа был с Эдерой.

Родной отец Эдеры нанимает частного детектива, чтобы тот нашел дочь. После долгих поисков выясняется, что отец Эдеры — Синьор Валерио, деверь Леоны. Сериал получил название «Эдера», поскольку медальон, подаренный матерью Эдере, имел форму листика плюща, и дал имя новорожденной девочке. Именно медальон ставит точку в поисках дочери синьора Валерио.

Ссылки 
 Телесериал «Эдера» и аудиовступление Амадео Минги

Телесериалы по алфавиту
Мелодраматические телесериалы Италии
Теленовеллы
Телесериалы Италии 1992 года
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Италии
Фильмы Silvio Berlusconi Communications
Телесериалы Titanus